Rainbow Mountain ist der Name mehrerer Berge:

in Neuseeland:
 Rainbow Mountain (Neuseeland), in der Region Bay of Plenty

in Kanada: 
 Rainbow Mountain (Squamish-Lillooet Regional District), im Squamish-Lillooet Regional District, British Columbia
 Rainbow Mountain (Spatsizi Plateau Wilderness Provincial Park), im Spatsizi Plateau Wilderness Provincial Park, British Columbia
 Rainbow Mountain (Chilcotin District), im Chilcotin District, British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Rainbow Mountain (Alaska), in Alaska
 Rainbow Mountain (Alabama), in Alabama
 Rainbow Mountain (Siskiyou County, Kalifornien), im Siskiyou County, Kalifornien
 Rainbow Mountain (Tulare County, Kalifornien), im Tulare County, Kalifornien
 Rainbow Mountain (Maine), in Maine
 Rainbow Mountain (Montana), in Montana
 Rainbow Mountain (North Carolina), in North Carolina
 Rainbow Mountain (Churchill County, Nevada), im Churchill County, Nevada
 Rainbow Mountain (Clark County, Nevada), im Clark County, Nevada
 Rainbow Mountain (Nye County, Nevada), im Nye County, Nevada
 Rainbow Mountain (Tennessee), in Tennessee
 Rainbow Mountain (Washington), in Washington